Тагкотепек има више значења:

 Тагкотепек (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тагкотепек (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику